Ураган Айрін (1999) — ураган у штаті Флорида 1999 року.
 Ураган Айрін (2005) — довготривалий атлантичний тропічний циклон кабовердійського типу сезону атлантичних ураганів 2005 року
 Ураган Айрін (2011) — дев'ятий шторм та перший великий ураган сезону 2011 року в Атлантичному океані, що пройшов наприкінці серпня східним узбережжям Північної Америки.